Переулок Гилева — название переулков в различных населённых пунктах
 Переулок Гилева (Бийск)
 Переулок Гилева (Уфа)